Józef Grzegorczyk (1949-2019) – polski samorządowiec, prezydent Olsztyna
 Józef Grzegorczyk (1922-2011) – podporucznik WP, żołnierz BCh, działacz samorządowy